

Białoruś
 Hrynki (do 2009 Hrynki 2) – agromiasteczko w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Niezbodzicze
 Hrynki 1 – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Niezbodzicze
 Hrynki 3 – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Niezbodzicze
 Hrynki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie słonimskim
 Hrynki – przystanek kolejowy tamże

Ukraina
 Hryńki  – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie łanowieckim